Brasack ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Brasack (* 1949), deutscher Diplomat, Ständiger Vertreter bei der Abrüstungskonferenz in Genf und Botschafter für globale Abrüstungsfragen sowie Generalkonsul in Barcelona
 Kurt Brasack (1892–1978), deutscher Offizier, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS